Liberdade, Liberdade! Abre As Asas Sobre Nós foi um samba composto por Niltinho Tristeza, Preto Jóia, Vicentinho e Jurandir para o carnaval de 1989. O seu desfile teve assinatura do carnavalesco Max Lopes e foi interpretado por Dominguinhos do Estácio. A Imperatriz Leopoldinense foi a campeã com este samba, muitas vezes considerado o melhor da história do carnaval carioca.
Em eleição no Domingão do Faustão, o samba foi eleito o melhor de todos os tempos e entrou para o CD do cantor Dudu Nobre, que gravou os 12 sambas mais bem votados. Também foi tema da novela Lado a Lado. 
O samba é uma homenagem aos cem anos da república no Brasil. O título do samba é uma citação ao refrão do Hino da Proclamação da República. Esse samba fala sobre a abolição da escravidão, mencionando a lei áurea assinada pela princesa Isabel.

Ligações externas 
 
 
 

Sambas-enredo
Imperatriz Leopoldinense
 O trecho " Liberdade! Liberdade! Abra as Asas sobre Nós" é oriunda do Hino da Proclamação da República
https://web.archive.org/web/20131228123054/http://www.eb.mil.br/web/midia-eletronica/hino-a-proclamacao-da-republica